Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Balearen. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 07000.

 
Balearen